Josep Maria Lari Vilaplana (Barcelona, 10 de diciembre de 1973), más conocido por su nombre artístico Mag Lari, es un ilusionista español.

Trayectoria 
Licenciado en filología catalana, nunca ha ejercido como filólogo. Se inició en la magia profesional en el año 1984, cuando sus padres, le regalaron un libro de Juan Tamariz. Empezó a hacer sus primeros espectáculos profesionales y se dio a conocer a raíz de su debut en el Teatro Llantiol. El personaje de Mag Lari nació en este local barcelonés una noche que su pareja artística enfermó y tuvo que ocuparse de toda la función en solitario. Destacaría a partir de entonces por su humor elegante y, a la vez, irónico. Ya desde sus inicios, centró sus esfuerzos en consolidar una nueva forma de hacer magia. Las particulares puestas en escena de sus espectáculos, representados en múltiples teatros de Barcelona y del resto de España, han sido la clave de su éxito. Se le reconocería con varios galardones que irían definiendo su trayectoria: en 1995 se le concedió el primer premio nacional de magia cómica, lo que le permitió actuar en Francia, Suiza, Portugal y Japón. Más tarde, en 2002, ganó el premio al mejor espectáculo de sala con el show Estrelles de la màgia en la Fira del Teatre de Tàrrega. 

En 2011 estrenó Splenda, su espectáculo inspirado en Michael Jackson, donde realiza grandes ilusiones y varios nuevos números. Splenda ha hecho temporada en Barcelona, en el Teatro Tívoli y el Teatro Condal (en dos ocasiones), y ha realizado una gira por Cataluña. A mediados de 2012 comenzó a trabajar para Antena 3 en el programa Avanti ¡Que pase el siguiente!. A finales del año 2017 estrena el espectáculo 25 il·lusions en el Teatro Condal de Barcelona para celebrar sus 25 años de profesión en los escenarios.  

También destaca su trabajo como presentador y director en las dos ediciones del programa televisivo Pura magia, emitido en TVE en 2017 y 2018. Además, el 27 de enero del año 2019 presenta la gala de los XI Premios Gaudí en el Palacio de Congresos de Cataluña.

Obra

Espectáculos 
 La Màgia de Mag Lari & Secundina (1994)
 Màgic 70 (1997)
 Màgiacadabra (1998)
 Increïble (2000)
 Estrelles de la Màgia (2002)
 Millennium (2004)
 Secrets (2007)
 Sonrisas y Magia (2009)
 Mag Lari al Coliseum (2010)
 Splenda (2011)
 La Màgia de Mag Lari (2013)
 Lari Poppins (2015)
 Ozom (2015)
 Una Nit amb el Mag Lari (2016)
 Dolce Vita (2017)
 25 Il·lusions (2017)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial de Mag Lari.
 Blog oficial y personal de Mag Lari.

Ilusionistas de España
Nacidos en Barcelona